Carlos Reyles (essayiste) 
 Carlos Reyles (ville)